Dushk, albániai település Elbasan megye Belsh községében
Dushk, albániai település Elbasan megye Gramsh községében 
Dushk, albániai település és alközség Fier megye Lushnja községében